SC Rheindorf Altach é um clube de futebol austríaco, com sede em Altach, atualmente disputa a Primeira Divisão Austríaca. A equipe ganhou a Erste League, em 2013-2014, conquistando o acesso a primeira divisão.

Títulos 
 Segunda Divisão Austríaca 2013-2014

Rheindorf Altach
Altach
1929 na Áustria